Manzanita peut désigner :

Toponymes

Manzanita : une municipalité du comté de Tillamook en Oregon ;
 Manzanita : une communauté non incorporée dans le comté de San Diego, en Californie ;
 Lac Manzanita : lac en Californie ;
 Manzanita Spring : source d'eau au Texas.

Manzanita : capitale de la paroisse civile de Buría, de la municipalité de Simón Planas dans l'État de Lara.

Autres 
 Manzanita : un nom vernaculaire ambigu de plusieurs plantes du genre Arctostaphylos ;
 Manzanita (1956-2004) : chanteur espagnol, de son vrai nom José Manuel Ortega Heredia.

Homonymie de toponyme